Бекбай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бекбай — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бекбай — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.